Émergence – album di Natasha St-Pier
Emergence (serie televisiva) – serie televisiva statunitense